Bats (Landes), een plaats in Frankrijk
 Bats (film), een film van regisseur Louis Morneau uit 1999
 BATS Global Markets, een effectenbeurs
 Rob Bats (1962), een Nederlands politicus
 gereedschap, zie Schop (gebruiksvoorwerp)
Joël Bats (1957), een Franse ex-doelman